Antistia puede referirse a lo siguiente:

 Antistia.— Un género de mantis.
 Antistia (esposa de Claudio Pulcro).— Esposa de Claudio Pulcro, cónsul en el año 143 a. C.
 Antistia (esposa de Pompeyo).— Primera esposa de Pompeyo.
 Antistia Polita.— Hija de Antistio Veto, cónsul en el año 55.
 Cualquier miembro de la gens Antistia.